Wolfstall steht für
 Wolfstall an der Alz, Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Wolfstall (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wolfställen
 Wolfsthal